Marrueco puede referirse a:
Bragueta
Marroquí
Nombre vulgar de la planta Marrubium vulgare